Мелані Шульц ван Хаген-Маас Гістеранус (;  ) — голландський політик у відставці від Народної партії за свободу і демократію і бізнес-леді.

Біографія 
Шульц ван Хаген навчалась у гімназії в Ліссе з травня 1982 року до червня 1988 року і подала документи в Лейденський університет у червні 1988 року на спеціальність державне управління, отримавши ступінь бакалавра державного управління в липні 1990 року, перш ніж перейти в Університет Еразма в Роттердамі та отримати ступінь магістра державного управління в липні 1994 р. Шульц ван Хаген працювала у муніципальній раді м. Лейден з травня 1994 р. до червня 1999 р. Працювала олдерменом в Лейдені з червня 1999 р. до липня 2002 р. Шульц ван Хаген працювала консультантом з управління B&A Group у Гаазі з січня 1995 року до квітня 1997 року та державним службовцем департаменту бюджетних справ Міністерства фінансів з квітня 1997 року до червня 1999 року.

Після виборів 2002 року Шульц ван Хаген була призначена державним секретарем з питань транспорту та водного господарства в Кабінеті Міністрів Балкененде I, вступивши на посаду 22 липня 2002 року. Шульц ван Хаген була обрана членом Палати представників після виборів 2003 року, вступивши на посаду 30 січня 2003 року. Після формування кабінету міністрів у 2003 році Шульц ван Хаген продовжувала виконувати обов'язки державного секретаря з питань транспорту та водного господарства в Кабінеті Балкененде II. 9 серпня 2006 р. Шульц ван Хаген оголосила про відставку і про те, що вона не буде брати участь у виборах 2006 р.

Шульц ван Хаген пішла з політики, стала активною у приватному секторі та державному секторі та зайняла численні місця в якості корпоративного директора та некомерційного директора в декількох радах директорів та наглядових радах (Achmea, Інститут звуку та зору та Всесвітній фонд народонаселення). Після виборів 2010 року Шульц ван Хаген була призначена міністром інфраструктури та навколишнього середовища в Кабінеті Міністрів Рютте I, вступивши на посаду 14 жовтня 2010 року. Кабінет міністрів Рютте I впав 23 квітня 2012 року і продовжував служити в якості демісіонера. У квітні 2012 року Шульц ван Хаген оголосила, що не буде брати участь у виборах 2012 року. Після формування кабінету міністрів 2012 року Шульц ван Хаген залишилась міністром інфраструктури та навколишнього середовища в кабінеті Міністрів Рютте II, вступивши на посаду 5 листопада 2012 року. 6 травня 2016 року Шульц ван Хаген оголосила про свій вихід з національної політики вдруге і про те, що не буде брати участь у виборах 2017 року. Після формування кабінету міністрів 2017 року Шульц ван Хаген на власний запит попросила не розглядати її кандидатуру на посаді в новому кабінеті, кабінет Рютте II був замінений кабінетом Рютте III 26 жовтня 2017 року. 

Шульц ван Хаген пішла з політики і повернулась до приватного сектору та державного сектору, а в березні 2018 року Шульц ван Хаген була призначена головним виконавчим директором (CEO) та головою ради директорів Фонду Портікуса, працюючи з 1 квітня 2018 року.

Нагороди

Примітки

Посилання 

  Drs. M.H. (Melanie) Schultz van Haegen-Maas Geesteranus  Parlement & Politiek

 

 

 

 

Випускники Роттердамського університету Еразма
Персоналії:Лейден
Члени Народної партії за свободу і демократію
Випускники Лейденського університету